Герцберг () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Східний Прігніц-Руппін. Складова частина об'єднання громад Ліндов (Марк).

Площа — 18,57 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу